Nom de diverses ciutats:

 Abbeville, municipi francès al departament de Somme i a la regió de la Picardia
 Districte d'Abbeville, districte del departament francès del Somme a la regió de Picardia
 Abbeville-Saint-Lucien, al Oise
 Abbéville-la-Rivière, a l'Essonne i a la regió de l'Illa de França
 Abbéville-lès-Conflans, Meurthe-et-Moselle
 Abbeville (Dublin), a Irlanda
 Abbeville (Tipperary), a Irlanda
 Abbeville (Alabama), als EUA
 Abbeville (GeÒrgia), als EUA
 Abbeville, (Luisiana), als EUA
 Abbeville, (Mississippi), als EUA
 Abbeville (Lancaster, Pennsilvania), Lloc histÒric als EUA
 Abbeville (Carolina del Sud), als EUA
 Comtat d'Abbeville, comtat a Carolina del Sud
 Abbeville (Canada), al Canada